Rendo puede hacer referencia a:

Rendo, freguesia portuguesa en el concelho de Sabugal.
Alberto Rendo, futbolista argentino.
Rulli Rendo, músico peruano.